Рубанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Рубанська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Рубанська сільська рада — Сумська область, Недригайлівський район
 Рубанська сільська рада — Чернігівська область, Бахмацький район